San Felipe ("San Filippo" in spagnolo) è un toponimo comune nelle parti del mondo in cui si parla lo spagnolo:

Cile
San Felipe
Colombia
San Felipe, Dipartimento di Guainía
Costa Rica
San Felipe, Cantone di Alajuelita
Filippine
San Felipe, Provincia di Zambales
Guatemala
San Felipe, Dipartimento di Retalhuleu
Messico
San Felipe, Bassa California
San Felipe, Guanajuato
San Felipe, Yucatán
 Panama
 San Felipe, comune (o corregimiento) di Panama
Spagna
San Felipe, nome della città di Xàtiva tra il 1707 ed il 1811
Stati Uniti
San Felipe Pueblo, Nuovo Messico
San Felipe, Texas
San Felipe, California
Venezuela
San Felipe, Stato di Yaracuy